Kienraching ist der Ortsname von

 Kienraching (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Kienraching (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern